Wellbach ist der Name mehrerer Bäche:

 Wellbach (Debantbach), linker Nebenfluss des Debantbachs in Osttirol
 Wellbach (Lutter), linker Zufluss der („Bielefelder“) Lutter bei Milse, kreisfreies Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Wellbach (Quarmbach), rechter Zufluss des Quarmbachs oder Kalter-Tal-Bachs (zur Bode) vor Quarmbeck, Stadt Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Wellbach (Queich), linker Zufluss der Queich vor Rinnthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Wellbach (Salza), linker Nebenfluss der Salza in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Wellesbach
 Wellenbach